Делетраз:
 Делетраз, Жан-Дени (род. 1963) — швейцарский автогонщик.
 Делетраз, Луи (род. 1997) — швейцарский автогонщик.